Ma On Shan kan syfta på följande platser:

Hongkong 

 Ma On Shan (berg i Hongkong), i bergskedjan Ngau Ngak Shan
 Ma On Shan (stad), stad i distriktet Sha Tin i Nya territorierna
 Ma On Shan Line, tunnelbanelinje

Robotskapade Hongkongförgreningar